Друзь Валерій Анатолійович (* 1940) — фізіолог, психолог, доктор біологічних наук, професор, винахідник.
 Друзь Демид Давидович — ( 1941) — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Друзь Костянтин Володимирович — сержант Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Друзь Олександр Абрамович — магістр гри «Що? Де? Коли?», директор Санкт-петербурзької філії міжнародної асоціації клубів «Що? Де? Коли?».
 Друзь Олександр Олександрович (1995—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Друзь Рустам Іванович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища